Со́сенки — топоним.

Россия 
 Сосенки — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Сосенки — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Сосенки — посёлок в Воротынском районе Нижегородской области.
 Сосенки — посёлок в Цимлянском районе Ростовской области.
 Сосенки — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Сосенки — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Сосенки — небольшой парк на юго-западе Москвы в районе Котловка.
 Сосенки — небольшой парк на юге Москвы в районе Царицыно.

См. также 
 Сосенка (значения)
 Сосны (значения)